Grigorowitsch ist der Familienname folgender Personen:

 Iwan Konstantinowitsch Grigorowitsch (1853–1930) russischer Admiral und Marineminister
 Juri Nikolajewitsch Grigorowitsch (* 1927), russischer Choreograph und Ballettdirektor
 Wassili Iwanowitsch Grigorowitsch (1786–1865), russisch-ukrainischer Kunstkritiker und Kunsthistoriker
 Wiktor Iwanowitsch Grigorowitsch (1815–1876), ukrainischer Slawist und Historiker

 Schiffsname
 Admiral Grigorowitsch, russisches Militärschiff